Gradation steht für:
 Gradation (Zoologie), Massenvermehrung einer Tierart 
 Gradation (Druck), Anpassungen der Farbdichte
 Dichte (Fotografie), Steilheit der Dichtekurve bei der Fotografie 
 Gradation, Steigerung oder Verminderung als rhetorisches Stilmittel, siehe Komparation